Dehoux est un patronyme porté notamment par :

 Liliane Devieux-Dehoux (1942-), écrivaine, poétesse et journaliste haïtienne ;
 Lucien Dehoux (1890-1964), gymnaste belge ;
 Marcel Dehoux (1946-), homme politique français ;
 Robert Dehoux (1925-2008), activiste, écrivain et acteur belge.

Homonymie de patronyme